Tenisowy turniej WTA Rosmalen Open 2011 odbył się w dniach 13–18 czerwca w holenderskim ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Holandii